Dieser Artikel behandelt die italienische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 1980.

Qualifikation 
Italien war als Gastgeber direkt qualifiziert.

Italienisches Aufgebot

Endrunde 
Gruppe 1

|-
| colspan="9" align="left" | Für die Platzierung 1 und 2 ist die Anzahl der erzielten Tore in allen Gruppenspielen maßgeblich.
|}

Italien begann mit einem 0:0 gegen den späteren Gruppenletzten Spanien. Im zweiten Gruppenspiel konnten die Italiener mit einem Tor durch Tardelli den Sieg gegen England einfahren. Nach einem weiteren 0:0 gegen Belgien im dritten Gruppenspiel war der Aufstieg ins kleine Finale fixiert, obwohl es für den Gastgeber eher ein enttäuschendes Ergebnis war.

Spiel um Platz Drei 

Im kleinen Finale standen den Italienern die Tschechoslowaken gegenüber. Nach 54 Minuten ging die Tschechoslowakei durch ein Tor von Jurkemik in Führung. 19 Minuten später konnte Graziani ausgleichen. Es gab keine Verlängerung. Somit musste das Elfmeterschießen entscheiden. Nach acht getroffenen Elfmetern auf beiden Seiten trat Collovati an und verschoss. Auf der Gegenseite konnte Masny mit seinem Elfmeter alles entscheiden und tat dies auch. Damit wurde der Gastgeber Italien bei dieser Europameisterschaft Vierter.

Italien
1980